Шафеево () — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Верх-Унинского сельского поселения.

География 
Расположена в 4 км к северо-востоку от села Верх-Уни и в 8 км к юго-западу от села Юкаменского. Деревня находится на высоте 216 м над уровнем моря.

История 
В состав деревни вошёл населённый пункт Останапиевская.

Население

Транспорт 
Вблизи деревни проходит местная автодорога Юкаменское — Верх-Уни — Антропиха.

Инфраструктура 
В деревне функционируют дошкольное учреждение и начальная школа.

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района